Собира́тельство — одна из древнейших форм хозяйственной деятельности человека, состоящая в собирании пригодных в пищу природных ресурсов: дикорастущих съедобных кореньев, плодов, ягод, мёда, а также моллюсков, насекомых и др. Как основа сохранилась вплоть до середины XX века у некоторых индейских племён тропических областей Южной Америки и небольшой части австралийских аборигенов.

Роль в хозяйственном укладе 
При первобытно-общинном строе собирательство вместе с охотой, а также рыболовством составляло единый комплекс присваивающего хозяйства. В силу естественного разделения труда между полами собирательство было, как правило, женским занятием. Уже при самом примитивном собирательстве применялись специальные орудия (например, палка-копалка у ряда племён, или специальная деревянная лопаточка для соскрёбывания со скал моллюсков у тасманийцев). Иногда собирательство растительной пищи принимало и более сложные формы. Например, некоторые племена поджигали траву перед наступлением дождливого сезона, чтобы вызвать затем более обильный её рост, проводили искусственное орошение дикорастущих растений и т. п. Дальнейшее развитие собирательства диких растений привело к возникновению ручного земледелия.

У многих народов собирательство сохраняло значение и при наличии развитого земледелия или скотоводства (собирание дикого риса у североамериканских индейцев в районе Великих озёр, улиток у народов Западной Африки и пр.). Ещё позднее собирательство стало одним из второстепенных промыслов, иногда всё же являясь важным источником пищи (собирание грибов, плодов, ягод, орехов).

Современное состояние 
Сбор даров природы, практикуемый жителями современной цивилизации для продажи, для обеспечения себя пищей, или в качестве развлечения, может рассматриваться как собирательство.

Правовой статус  

В России сбор даров природы разрешён явно:

С 2019 года россиянам разрешено собирать в лесу валежник.

Разрешение на отлов раков регулируется Министерством сельского хозяйства, общая формула названий приказов: «Об утверждении правил рыболовства для … бассейна». Нередко устанавливаются максимальные размеры добычи, для каждого бассейна.

В штате Вашингтон, США разрешён ограниченный сбор устриц, морских водорослей и прочего.

См. также 
 Охотничье-собирательское общество
 Присваивающее хозяйство

Примечания

Литература 
 Першиц А. И. Собирательство // Народы мира. Историко-этнографический справочник / Глав. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Советская Энциклопедия, 1988. С. 595

Древнее хозяйство